Libava kan syfta på:

 Ryska namnet på Liepāja, en stad i Lettland
 Libava (vattendrag i Tjeckien)